Kasztelanka (Bydgoszcz)
 Kasztelanka (film)
 Kasztelanka – córka kasztelana